

Biografia
All'età di 14 anni ha il suo primo contatto con la musica elettronica quando suo fratello ascoltava la musica hardcore. Incomincia all'età di 15 anni a suonare musica trance e trance progressiva. All'età di 17 anni va all'U6o311 dove suonavano Sven Väth e Chris Liebing con la loro splendida techno. Dopo inizia a fare musica da solo e a diffonderla attraverso internet e incomincia a sviluppare quella che poi diventerà la musica schranz. All'età di 18 anni grazie all'apparecchiatura professionale di cui era dotato inizia a suonare schranz seriamente, e da lì inizia il suo successo come dj internazionale, infatti sia in patria e all'estero è molto famoso e acclamato per il suo ritmo incessante e spettacolare. Al giorno d'oggi ha realizzato delle produzioni con molte etichette, e con la collaborazione di dj affermati come Pet Duo, DJ Rush o DJ Amok.

Discografia e produzioni
Vodka love                         (viperXXL vs. Arkus p)
Fuck to all pretentious guyz       (dj Greg Notill) (ViperXXL rmx)
Sambo                              (dj Bastian Ahrenz) (ViperXXL rmx)
Brotherhood                        (ViperXXL) 
The insane guitarist               (ViperXXL)
Bombarder                          (dj Ogi) (ViperXXL rmx)
Defibrilator                       (ViperXXL feat. Robocop)
Doin 'n' Sellin drugs              (ViperXXL)
Center reset                       (ViperXXL feat. Der Bolzen)
Animasola                          (ViperXXL & co.)
550  orgasm                        (ViperXXL)
Art of destruction                 (ViperXXL)
Day of Viper                       (ViperXXL)
Insane                             (ViperXXL feat. Rubber cell)
Self destruction                   (ViperXXL feat. Reaper)
Art of destruction 2               (ViperXXL)
Ogrish scream                      (ViperXXL rmx)
I am a happy tree                  (ViperXXL)
Monkeylooker                       (ViperXXL)
Codename                           (ViperXXL)
Silent hill                        (ViperXXL)